Niemcy:
 Powiat Marienburg – dawny powiat w prowincji Hanower
 Powiat Marienburg – była nazwa dawnego powiatu Marienburg (Westpr.)

Zobacz też:
 Marienburg